Степан Аркадьевич Воеводский (, Санкт-Петербург — , Виши) — русский адмирал (1913), директор Морского кадетского корпуса, морской министр, член Государственного совета.

Биография 
Из дворян Смоленской губернии. Родился в 1859 году в семье адмирала Аркадия Васильевича Воеводского (1813—1879) и его жены Анны Петровны Макеевой (1829—1862). По окончании морского корпуса произведён в 1878 году в гардемарины. В 1878—1881 годах находился в кругосветном плавании на клипере «Джигит». В 1884 году окончил курс Николаевской морской академии по кораблестроительному отделению, произведён в чин лейтенанта; с 1886 года плавал в Балтийском море и за границей. В 1888 году награждён орденом Св. Станислава III степени.

В 1895 году произведён в чин капитана 2-го ранга и назначен старшим офицером крейсера «Светлана». В 1897 году награждён орденом Святого Станислава II степени.

В 1899 году был назначен командиром лодки «Храбрый», строившейся на Санкт-Петербургском адмиралтейском заводе. В первое же заграничное плавание лодка потекла. Представленное по этому поводу донесение Воеводского произвело сенсацию разоблачением недостатков нашего судостроения, фактическим руководителем которого был адмирал Верховский. Лодка была исправлена в Тулоне. Назначенный командиром учебного судна «Верный», Воеводский плавал в 1902—1903 годах в отряде судов морского корпуса. В 1903 году награждён орденом Св. Анны II степени.

В 1904 году назначен заведующим учебной командой строев. квартирмейстеров и командующим крейсера 1 ранга «Герцог Эдинбургский» и произведён в капитаны 1 ранга. В 1905 году награждён орденом Св. Владимира IV степени. В 1906 году командовал отрядом судов морского корпуса и в августе того же года был назначен начальником морской академии и директором морского корпуса; на этом посту Воеводский был произведён в 1907 году в контр-адмиралы и зачислен в свиту Его Величества.

Во главе императорского российского флота 
В 1908 году назначен товарищем морского министра, а в 1909 году — морским министром и произведён в вице-адмиралы. Член (с 1908) и председатель (1909—1911) Адмиралтейств-совета. Взаимоотношения Воеводского на посту министра с Государственной думой были взаимно негативными, что отрицательно сказывалось на финансировании министерства.

В марте 1911 года Воеводский оставил пост министра с назначением членом Государственного совета, вошёл в группу правых. 6 декабря 1913 года произведён в чин адмирала.

После Гражданской войны — в эмиграции. Умер 18 августа 1937 года в Виши, похоронен в Ницце.

Награды
 Орден Белого орла;
 Орден Святого Владимира 2-й степени;
 Орден Святой Анны 1-й степени;
 Орден Святого Станислава 1-й степени;
 Орден Святого Владимира 3-й степени;
 Орден Святой Анны 2-й степени;
 Орден Святого Станислава 2-й степени;
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом;
 Орден Святой Анны 3-й степени;
 Орден Святого Станислава 3-й степени.
Иностранные ордена.
 Орден «Святой Александр» (Болгария);
 Орден Благородной Бухары (Бухарское ханство);
 Орден Данеброг 5-й степени (Дания);
 Крест военно-морских заслуг 3-й степени (Испания);
 Орден Двойного дракона 1-й степени 3-го класса (Китай);
Орден Непорочного зачатия Девы Марии Вила-Висозской 2-й степени (Португалия);
 Военный орден Сан-Бенто д'Авис (Португалия);
 Орден Красного орла 1-й степени (Пруссия);
 Кавалер Ордена Почётного легиона (Франция);
 Королевский орден Камбоджи 1-й степени (Камбоджа);
 Орден Меча 1-й степени (Швеция);
Орден Восходящего солнца 1-й степени (Япония).

Семья 
Жена с 1887 года Анна Михайловна Арапова (1869—1921).
Дети:
 Николай (1888—1975) — офицер Кавалергардского полка, лётчик, Георгиевский кавалер. В эмиграции в Великобритании, затем в Испании.
 Сергей (1889—1961, Нью-Йорк) — с 1916 командир 4-го эскадрона Кавалергардского полка, в эмиграции кассир в банке.
 Георгий (1891, Санкт-Петербург — 1954, Лейк-Форест, штат Иллинойс, США.) В 1917 ротмистр, временно командующий полком, Георгиевский кавалер. С 1920 во Франции. Впоследствии землевладелец в Америке.
 Владимир (1899 — после 1917) — офицер Кавалергардского полка.

Источники 

 Almanach de St-Petersbourg. Cour, monde et ville. 1912. — St-Petersbourg: Societe M.O.Wolff, 1912.
 Государственный совет. / Автор-сост. М. Л. Левенсон. — Петроград: Тип. Петроградской тюрьмы, 1915. с. 24
 Российское зарубежье во Франции 1919—2000. Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. Москва. Наука; Дом-музей Марины Цветаевой. 2008
 Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917—1997 в 6 томах. Том 1. А — В. : «Пашков дом», 1999. — ISBN 5-7510-0169-9. сс. 594—595.
 Назаренко К. Б. Морское министерство России, 1906-1914. — Санкт-Петербург: Гангут, 2010. — 254 с. — (Помни войну; вып. 9). — ISBN 978-5-904180-12-6. 

 

Степан Аркадьевич
Выпускники Морского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской морской академии
Адмиралы (Российская империя)
Директора Морского кадетского корпуса
Морские министры Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на Русском кладбище Кокад (Ницца)